Vairë la Teixidora és un personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana. És una Ainu, esposa de Mandos i és la responsable de teixir la història del món.

Vairë és comptada entre les Valier, les reines dels Vàlar. Tot i que no és tan gran en poder o prestigi com d'altres, les seves «xarxes de la història» cobreixen els Salons de Mandos, on sembla que resideix.

El seu nom en quenya significa teixidora. En les etimologies al llibre The Book of Lost Tales , es dona la traducció al síndarin: Gwîr.

Referències 

Vàlar